Hans Heinrich Hürlimann ist der Name folgender Personen:

* Hans Heinrich Hürlimann (Unternehmer) (1803–1872), Schweizer Unternehmer, Gründer der Brauerei Hürlimann
 Hans Heinrich Hürlimann (Politiker) (1806–1875), Schweizer Politiker, Nationalrat